«Бог грома» () — фэнтези-боевик, вдохновленный скандинавской мифологией. Режиссёр фильма — Андре Овредал, композитор — Маркус Паус. Главную роль исполнил Нат Вулф.

Премьера ленты в Норвегии состоялась 28 февраля 2020 года. В России фильм 2 июня 2020 года вышел на цифровых платформах вместо кинотеатров, из-за пандемии COVID-19.

Сюжет 
Психолог Кристин, страдающая нервным расстройством из-за гибели пациента, приглашена консультантом в полицию Бергена: ей надо разговорить Эрика - странного молодого американца с норвежскими корнями, который стал свидетелем убийства (позже выяснится - невольным убийцей). У Эрика проблемы с памятью и острое нервное расстройство. Во время допроса выясняется, что Эрик обладает неестественными способностями: он может управлять энергетическими разрядами.

После допроса Эрика хочет забрать мисс Хэтэуэй - американский дипломат (или агент спецслужб). Его должны перевезти в Осло на вертолете, под действием снотворного. Но в полете Эрик приходит в себя, начинает «извергать» молнии и, в итоге, вертолет падает. Выживают лишь главный герой и американка. Раненного Эрика находит Кристин и помогает прийти в себя. Она хочет помочь Эрику уехать, но попытка оказывается неудачной. В итоге, после стычки на мосту, Эрик оказывается в больнице, где его пытаются исследовать, но безуспешно.

Оле, начальник полиции и друг Кристин, помогает расшифровать странные видения, посещающие Эрика. Выясняется, что главный герой стал своеобразной «реинкарнацией» скандинавского бога Тора (бога грома и молний). 
На месте старой фермы, где все началось, производят раскопки. В итоге, находят древнее подземелье, на стенах которого множество странных надписей на руническом языке. В центре подземелья каменный саркофаг, в котором захоронены некоторые артефакты, в том числе - древний молот (возможно - Мьёллнир - молот Тора).

Фильм заканчивается тем, что Эрик, надев артефакты и взяв молот, выходит к людям. В этот момент люди мисс Хэтэуэй пытаются его застрелить, но погибает Кристин. Разъяренный Эрик вызывает страшную грозу и начинает извергать потоки молний.

В эпилоге всё происходящее объявлено страшной трагедией. Общество потрясено, при этом начинает возрождаться языческий культ Тора. Эрик пропал без вести, никто не знает, где он.

В ролях

Факты о фильме 
 Первоначально главную роль должен был исполнить Роберт Шиэн.
 Производство картины финансировалось за счет гранта правительства Норвегии.
 Диалоги в ленте ведутся на английском и норвежском языках (большинство актёров фильма — норвежцы).

Маркетинг 
Локализованный трейлер фильма был опубликован в сети 22 мая 2020 года.

Примечания 

Фильмы США 2020 года
Фильмы Норвегии
Фильмы Великобритании 2020 года
Фильмы Андре Эвредала
Фильмы Nordisk Film